Il singolare maschile degli Internationaux de Nouvelle-Calédonie 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2015. 
Vincent Millot era il detentore del titolo ma non ha partecipato a questa edizione. Steve Darcis ha vinto il torneo sconfiggendo in finale Adriàn Menéndez Maceiras con il punteggio di 6-3 6-2.

Teste di serie

  Adrian Mannarino (semifinale)
  Kenny De Schepper (primo turno)
  Horacio Zeballos (secondo turno)
  Jimmy Wang (semifinale)

  Yuichi Sugita (primo turno)
  Stephane Robert (secondo turno)
  Adrián Menéndez Maceiras (finale)
  Bradley Klahn (quarti di finale)

Qualificati

  Bjorn Fratangelo (secondo turno)
  Guilherme Clezar (quarti di finale)

  Jared Donaldson (primo turno)
  Marco Trungelliti (primo turno)

Wildcard

  Adrian Mannarino (semifinale)
  Johan Tatlot (secondo turno)

  Mathias Bourgue (primo turno)
  Laurent Lokoli (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

2015 - Singolare